Gustaf Andersson eller Gustav Andersson kan syfta på

Gustaf Anderson i Himmelsby, politiker (1835-1907)
Gustaf Andersson i Kolstad, politiker (1840-1913)
Gustaf Andersson i Källstad, politiker (1816-1899)
Gustav Andersson i Löbbo, politiker (1890-1962)
Gustaf Andersson (folkpartiledare), Andersson i Rasjön, politiker (1884-1961)
Gustaf Andersson i Sollebrunn, politiker (1822-1888)
Gustaf Andersson i Sundsvall, politiker (1853-1914)
Gustav Andersson (landstingsråd), sedan 2013 Gustav Hemming, politiker (1971-)
Gustaf Andersson (sjukkassedirektör), politiker (1895-1958)
Gustaf Andersson (fotbollsspelare), fotbollsspelare i Göteborg och Helsingborg
Gustaf Andersson (fotbollsspelare född 1979), allsvensk fotbollsspelare i Örebro SK och Landskrona BoIS
Gustaf Andersson (orgelbyggare), orgelbyggare (1797-1872)
Gustaf Axel Anderson, tecknare och animatör
Gustaf Andersson (skolman), (1812-1864)
Gustaf Andersson (skridskoåkare), skridskoåkare (1903-1986)